Abusejo puede referirse a:

Geografía

España
Abusejo, un municipio y una localidad ubicados en la provincia de Salamanca;
Abusejo de Abajo, una localidad ubicada en el municipio de Valdemierque, provincia de Salamanca;
Abusejo de Arriba, una localidad ubicada en el municipio de Valdemierque, provincia de Salamanca.